Hawthorn House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hawthorn House (Mobile County, Alabama), ID-Nr. 84000671
 Hawthorn House (Wilcox County, Alabama), ID-Nr. 85000452